Дэвид Ричардс:
 Дэвид Ричардс (род. 1952) — автоспортсмен и предприниматель.
 Дэвид Ричардс (1956—2013) — музыкальный продюсер.
 Дэвид Ричардс, барон Ричардс из Херстмонсо (род. 1952) — британский генерал.